Podcats (fr. Podcats, 2009) – serial animowany produkcji francuskiej z 2008 roku. Wyprodukowany przez Studio Okidoki oraz Mokko Studio.

Opis fabuły 
Czwórka przyjaciół ucieka ze świata gry, aby grać rocka. Razem tworzą grupę o nazwie Podcats. Ich celem od tej pory staje się zachęcanie ludzi do zabawy.

Bohaterowie 
 Senzo – wokalista i gitarzysta w zespole. Jest liderem grupy. Zakochany w Belli.
 Mimo – gra na bębnach, ma charakterystyczne spojrzenie na świat.
 Bella – wokalistka, gra na keyboardzie. Podkochuje się w Senzo.
 Gala – czarodziejka, gra na basie.

Potwory 
 Troll
 Smok
 Żarłacz (PACMAN 3D)

Obsada 
 Carole Baillien – Mimo 
 Jessica Barrier – Gala 
 Diane Dassigny – Bella 
 Pierre Hatet – Profcats 
 Alexis Tomassian – Senzo

Wersja polska 
Udział wzięli:
 Grzegorz Drojewski – Mimo
 Przemysław Stippa – Senzo
 Monika Pikuła – Gala
 Jakub Szydłowski
 Stefan Knothe
i inni

Lektor: Jerzy Dominik

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona serialu
 Studio Okidoki
 Mokko Studio

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2009